Straumann steht für:
  Straumann (Unternehmen), Schweizer Unternehmen im Bereich Zahnersatz

Straumann ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Straumann (* 1974), Schweizer Althistoriker
 Éric Straumann (* 1964), französischer Politiker
 Helen Schüngel-Straumann (* 1940), Schweizer römisch-katholische Theologin
 Heinrich Straumann (1902–1991), Schweizer Anglist
 Hermann Straumann (1862–1948), Schweizer Arzt
 Norbert Straumann (* 1936), Schweizer Physiker
 Reinhard Straumann (1892–1967), Schweizer Ingenieur und Unternehmer
 Rhaban Straumann (* 1972), Schweizer Künstler
 Roland Straumann (1899–1999), Schweizer Arzt
 Tobias Straumann (* 1966), Schweizer Wirtschaftshistoriker
 Ursula Straumann (* 1944), Schweizer Psychologin
 Uwe Straumann (* 1977), Schweizer Radrennfahrer
 Walter Straumann (* 1943), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Strohmann (Begriffsklärung)